Феодосий (Федосей) Петрович Эрдели (1815—1871) — генерал-майор русской императорской армии.

Биография 
Происходил из дворян Херсонской губернии; родился  года в селе Устиновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии в многодетной семье морского офицера штабс-капитана Петра Яковлевича (около 1770—1830) и его жены Марии Ивановны (1786—1837), дочери секунд-майора Ивана Христофоровича Ставровича. В семье Эрдели было двенадцать детей: 5 дочерей и 7 сыновей. Сыновья Пётр, Павел, Николай и Христофор — стали военными моряками, Феодосий — служил в русской императорской армии.

Воспитывался в Дворянском полку, откуда был выпущен в 1834 году корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. Через 11 лет, в чине ротмистра он был прикомандирован к Ставропольскому казачьему полку и в течение восьмилетнего пребывания на Кавказе участвовал с ним во многих экспедициях против горцев, начиная с Даргинского похода; 14 июня 1845 года при движении главного чеченского отряда к Шуани он был контужен осколком гранаты в голову, а вечером того же числа, при занятии Шуанинских высот, ранен двумя пулями. По возвращении с Кавказа Эрдели снова поступил в прежний полк, в котором оставался до назначения в 1858 году асессором в состав военно-судной комиссии, учреждённой в Елизаветграде над бывшими командирами округов Херсонского поселения. В 1860 году за отличие на службе он был произведён в полковники и переведён в Черниговский драгунский полк.

В 1863 году Ф. П. Эрдели был назначен командиром Малороссийского конного казачьего № 2 полка Полтавской губернии. Когда после усмирения польского восстания малороссийские казачьи полки были расформированы, Эрдели был отчислен (14 декабря 1864 г.) по кавалерии, но уже через месяц был назначен командиром 13-го гусарского Нарвского полка. В 1868 году, вследствие болезни от ран, полученных на Кавказе, Эрдели был уволен в заграничный отпуск, с отчислением по кавалерии и в запасные войска, и в том же году был произведён в генерал-майоры.

С 1870 года состоял для особых поручений при наказном атамане войска Донского.

Умер  года.

Примечания

Источники 
 
 
 Ежегодник русской армии на 1872 год. — С. 67.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1816 году
Умершие в 1871 году
Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Дворянского полка